Jan Baptysta Motty (1790-1856) – przyrodnik, pedagog
 Jan Chrzciciel Kazimierz Wacław Motty (1850-1924) – prawnik, sędzia, działacz niepodległościowy